Burse steht für:

 eine Gemeinschaft, die aus einer gemeinsamen Kasse lebt, siehe Burse
 ein Bauwerk in Freiburg (Breisgau), siehe Albertusburse
 ein Bauwerk in Erfurt, siehe Georgenburse
 ein Bauwerk in Halle (Saale), siehe Burse zur Tulpe
 ein Bauwerk in Münster (Westfalen), siehe Deutsches Studentenheim
 ein Bauwerk in Tübingen, siehe Burse (Tübingen)
 die Stuttgarter Studentenverbindung Akademische Gesellschaft Burse

Burse ist der Familienname folgender Personen:

 Charlie Burse (1901–1965), US-amerikanischer Blues-Musiker
 Janell Burse (* 1979), US-amerikanische Basketballspielerin

Siehe auch:
 Bursa (Begriffsklärung) (lat. ‚Beutel‘)